TFF kan stå för:

Fotbollsklubben Trelleborgs FF
Fotbollsklubben Tyresö FF
Trafikförsäkringsföreningen
Stiftelsen Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning
Tekniska fysikers förening
Akronym för till förfogande